Federico Antonio Ulrico de Waldeck-Pyrmont (; Waldeck, 27 de noviembre de 1676-Arolsen, 1 de enero de 1728) fue el primer príncipe reinante de Waldeck-Pyrmont de 1712 a 1728.

Biografía 
Era el hijo del conde Cristián Luis de Waldeck y de la condesa Ana Isabel de Rappoltstein.

De 1706 a 1712 fue conde de Waldeck-Pyrmont. El 6 de enero de 1712 fue elevado a príncipe por el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio con la condesa palatina Luisa de Zweibrücken-Birkenfeld, hija del conde palatino Cristián II de Zweibrücken-Birkenfeld y de la condesa Catalina Ágata de Rappoltstein, en Hanau, el 22 de octubre de 1700. Tuvieron cinco hijos y seis hijas:

Cristián (13 de octubre de 1701-17 de mayo de 1728).
Federica (10 de noviembre de 1702-4 de diciembre de 1713).
Enriqueta (17 de octubre de 1703-29 de agosto de 1785).
Carlos Augusto Federico (24 de septiembre de 1704-29 de agosto de 1763), desposó a la condesa palatina Cristiana Enriqueta de Zweibrücken-Birkenfeld, con descendencia.
Ernestina (6 de noviembre de 1705-26 de mayo de 1782), desposó al conde palatino Federico Bernardo de Gelnhausen, con descendencia.
Luis (5 de mayo de 1707-24 de julio de 1739).
Juan (9 de junio de 1708-30 de noviembre de 1713).
Sofía (4 de enero de 1711-10 de agosto de 1775), desposó a Federico Augusto Vogelsang, sin descendencia.
Francisca (19 de mayo de 1712-6 de enero de 1782).
Luisa (12 de junio de 1714-17 de marzo de 1794).
José (14 de agosto de 1715-19 de febrero de 1719).

Ancestros

Referencias 
Genealogics - Leo van de Pas - Christian Ludwig, Graf zu Waldeck und Pyrmont 1645-1660-1706
 
 waldecker-muenzen.de

Príncipes de Waldeck-Pyrmont
Condes de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nobles de Alemania del siglo XVIII